Příjmení Broom má více nositelů:

 Adrien Broomová (* 1980), americká fotografka
 Christina Broom (1862–1939), skotská fotografka
 Leonard Broom (1911–2009), americký sociolog
 Robert Broom (1866–1951), jihoafrický paleontolog

Externí odkazy